

Codici 
 VRB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Vero Beach, Vero Beach (Florida), Stati Uniti

Sigle 
 VRB – Vanadium redox battery  – Batterie redox al vanadio